Гостилово — деревня в Голубоозёрской волости Невельского района Псковской области России.

В деревне насчитывается 28 домов, из которых 6 жилых, а из остальных некоторые летом используются дачниками. Расстояние до Санкт-Петербурга около 540 км. В 30 км от деревни находится железнодорожная станция Новосокольники. Ближайший магазин, а также остановка автобуса и станция местного поезда (дизеля) находятся в 4 км. Дважды в неделю в деревню Гостилово приезжает автолавка. Есть два небольших пруда.

Численность населения деревни в 2000 году составляла 28 человек, в 2011 году — 13 человек.

В 2007—2010 в Гостилове жил писатель Дмитрий Горчев.

Население

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)